Goodwill kan syfta på:

 Goodwill – en term inom företagsekonomin
 Good Will Hunting – en amerikansk dramafilm från 1997, regisserad av Gus Van Sant
 Goodwill Games – ett sportevenemang
 Goodwill (tidning) – en studenttidning ägd av KarlEkon

Personer
 Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu (1948–), Zulukung sedan 1971

Se även
 Goodwill Lake – flera